Solymosi ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Solymosi (* 1947), deutsch-ungarischer Mathematiker
 Ernő Solymosi (1940–2011), ungarischer Fußballspieler
 Eszter Solymosi (um 1868–1882), Opfer eines angeblichen Ritualmords in der Affäre von Tiszaeszlár
 Gabor Solymosi (* 1979), ungarischer Poolbillardspieler
József Solymosi (* 1959), ungarisch-kanadischer Mathematiker
 Vera Solymosi-Thurzó (1925–2016), deutsch-ungarische Künstlerin